«Zомби каникулы» — российский фильм 2013 года режиссёра Кирилла Кемница. Премьера в России состоялась 15 августа 2013 года. Фильм вышел в формате 3D.

Сюжет 
Фильм начинается с кадров, где некий подвыпивший мужчина пытается завести свою старую "Волгу". Внезапно на машину падает некая капсула, прилетевшая из космоса. Машина своим корпусом амортизирует удар, и капсула остается целой. Мужчина, который оказывается профессором Дудиковым приносит капсулу в свой НИИ и проводит с ней опыты. В капсуле оказывается штамм некого инопланетного вируса, который с огромной скоростью атакует другие клетки, превращая их в себе подобные. 

Тем временем обычного неудачника Ивана выгоняют с работы, и он в компании своего лучшего друга Саши едет на пляжную вечеринку в надежде встретить там свою девушку Наташу. В это же время профессора Дудикова тоже увольняют с работы, и в процессе ссоры между ним и охранником, пришедшим опечатывать его кабинет, капсула с вирусом случайно разбивается. Охранник вдыхает штамм и превращается в зомби, Дудикову удается убежать. Охранник Пётр, сидящий на выходе замечает толпу зомби, прорывающихся к выходу из здания. Он пытается уничтожить их стрельбой из пистолета Макарова, но ходячих мертвецов оказывается слишком много, и они прорываются, Пётр спасается бегством. Ходячие мертвецы врываются в расположенный неподалеку клуб японских единоборств и превращают всех борцов в подобных себе мертвецов. Тем временем Саша, Иван и их товарищи, включая Наташу веселятся на празднике. Саша страдает от приступов панического страха. Отдыхающие не сразу замечают пришедших на пляж зомби. А когда замечают, оказывается поздно: начинается настоящий зомби-апокалипсис. Иван, Наташа и несколько выживших оказываются на крыше микроавтобуса, Саша встречает Петра, который дает ему пистолет Стечкина, а сам расстреливает зомби из автомата Калашникова. Они спасают остальных и вместе добираются до гостиницы. 

В гостинице группе выживших удается найти оружие и наркотики, оставшиеся от бандитов. Иван понимает, что зомби нападают лишь на тех, кто испытывает к ним страх. Немного позднее, Костя и Вадим решают бежать с деньгами и наркотиками на квадроцикле, однако на них нападают полчища живых мертвецов. Беглецы пытаются отстреляться от зомби, но тех оказывается слишком много. Вадим и Светлана погибают, а Костя успевает добежать до остальных выживших и спастись. Оставшиеся в живых укрываются на крыше высотного здания. Через несколько дней они оказываются вынуждены спуститься и добираются до здания бассейна, внутри которого они встречают толпу зомби-пловчих и инфицированного, но ещё живого профессора Дудикова. Профессор умирает, успев сказать своим спасителям, что он разработал вакцину от этого вируса. Наташа оказывается инфицирована и убита Сашей, после чего герои направляются к машине Дудикова на бензоколонке за городом, где и находят кейс со шприцами с антивирусом. Шприцов оказывается лишь четыре, в процессе размышления, кому не суждено принять вакцину, Петра кусает неожиданно выпрыгнувший из багажника машины зомби и он стреляет себе в голову, едва замечает, что начинает превращаться в зомби. 

В живых остаются лишь Иван, Саша, Наташа и Костя. Иван остается на крыше бензоколонки, а его товарищи идут через поле, предварительно приняв вакцину, которую дал им Иван. Зомби настигают их, но те не испытывают к ним страха, и мертвецы их не трогают. Иван отчаянно сражается с полчищами зомби, используя импровизированный огнемёт, сделанный из заправочного пистолета, взрывчатку и различное огнестрельное оружие. Мертвецов оказывается слишком много, но в это время прилетает боевой вертолёт и уничтожает всех зомби ударами нескольких ракет, тем самым спасая успевшему спрыгнуть с крыши Ивану жизнь. Встретившиеся посреди опустевшего поля друзья празднуют победу, но в это время на землю падает множество абсолютно идентичных первой капсул, одна из которых падает точно на Костю и убивает его, а другая сбивает вертолёт — как выяснилось чуть позднее, инопланетяне лишь проверяли работоспособность вируса путём сброса первой капсулы, и ныне доработали его: теперь отсутствие чувства страха не спасает от зомби. Зомби-апокалипсис охватывает всю планету. 

Прошли годы. Выжившие и ставшие опытными бойцами Иван, Саша и Наташа добираются до Москвы, где надеются найти выживших, однако встречают исключительно полчища зомби. В одном из уличных боёв у них заканчиваются патроны и их окружает толпа зомби. Но внезапно их спасают приехавшие на джипе и расстрелявшие толпу мертвецов Владимир Путин и Джордж Буш (младший), на чём фильм и заканчивается под звуки государственного гимна Российской Федерации.

В ролях

Отзывы 

Фильм получил отрицательные отзывы кинокритиков. Средняя оценка русских изданий составляет 43 балла из 100.

На Кинопоиске рейтинг фильма составляет 1,5 балла из 10.

23 сентября 2013 года популярный видеоблогер и кинокритик BadComedian опубликовал на YouTube обзор на фильм, высказавшись о нём крайне негативно.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Интервью с режиссёром фильма // журнал "DARKER", № 6, 2013 г. 

Кинокомедии 2013 года
Комедийные фильмы ужасов России
Фильмы ужасов 2013 года
Фильмы о зомби
Фильмы России в 3D
Фильмы 2013 года в 3D
Фильмы России 2013 года